Sezon 2005/2006 Football League Championship (od nazwy sponsora tytularnego nazywanej również Coca-Cola Football League Championship) – drugi sezon angielskiej drugiej klasy rozgrywek piłkarskich pod nazwą Championship. Mecz otwarcia został rozegrany 6 sierpnia 2005 roku między drużynami Sheffield United i Leicester City. Mistrzem ligi zostało Reading, które uzyskało 106 punktów w ciągu całego sezonu, ustanawiając nowy rekord ligi.

Drużyny

Informacje o klubach

Tabela ligowa

Baraże o awans

Półfinały 

3:1 dla Leeds United po dwóch meczach

3:0 dla Watford po dwóch meczach

Finał

Wyniki meczów

Statystyki sezonu

Najlepsi strzelcy

Statystyki bramek 
 Całkowita liczba strzelonych bramek: 1351
 Średnia liczba bramek na mecz: 2,43
 Pierwszy gol sezonu: Andy Gray w meczu Sheffield United – Leicester City (6 sierpnia 2005)
 Największa wygrana u siebie:
5 – 0 Reading – Millwall (20 sierpnia 2005)
6 – 1 Cardiff City – Crewe Alexandra (22 października 2005)
6 – 1 Coventry City – Derby County (21 stycznia 2006)
5 – 0 Reading – Derby County (1 kwietnia 2006)
 Największa wygrana na wyjeździe:
0 – 4 Ipswich Town – Preston North End (29 sierpnia 2005)
0 – 4 Crewe Alexandra – Wolverhampton Wanderers (27 września 2005)
0 – 4 Millwall – Sheffield United (18 października 2005)
0 – 4 Brighton & Hove Albion – Stoke City (30 kwietnia 2006)

Przypisy

Linki zewnętrzne 
Oficjalna strona ligi (ang.)

Stroje klubów (ang.)

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Anglii